Мари́на Попла́вская (род. 12 сентября 1977) — оперная певица (сопрано), солистка Ковент-Гарден и Метрополитен-опера.

Биография 
Марина Поплавская родилась в Москве 12 сентября 1977 года. Училась в музыкальной школе по классу арфы. В возрасте 9 лет самостоятельно, без спроса у родителей, прошла отбор в Детский хор Большого театра. Певческое образование получила в Государственном музыкально-педагогическом институте имени М. М. Ипполитова-Иванова в классе профессора Петра Павловича Тарасова, а на последнем курсе у Ивана Платоновича Шапаря.
 1996 г. — начало оперной карьеры в качестве солистки театра «Новая Опера».
 1997 г. — лауреат Всероссийского конкурса вокалистов «Bella Voce» (1-я премия).
 1999 г. — лауреат Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой в Санкт-Петербурге (2-я премия).
 2000 г. — дипломант Международного конкурса оперных певцов Королевы Елизаветы в Брюсселе (Бельгия).
 2002 г. — солистка Московского музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.
 2003 г. — дебют в Большом театре в качестве стажера в роли Энн в опере И. Стравинского «Похождения повесы».
 2004 г. — солистка Большого театра.
 2004 г. — Гран-при Международного конкурса исполнителей русского романса «Романсиада».
 2004—2005 гг. — участие в спектаклях Новосибирского театра оперы и балета.
 2005 г. — Гран-при Международного конкурса оперных певцов имени Марии Каллас в Афинах (Греция).
 2005 г. — начало работы в качестве солистки Королевского театра Ковент-Гарден.
 2007 — дебют в Метрополитен-опера в партии Наташи оперы «Война и мир» Сергея Прокофьева.

Оперный репертуар

Интересные факты 
 О своём знании иностранных языков Марина Поплавская сообщает: «Говорю по-английски и по-итальянски, меньше практики на французском, совсем давно не использовала немецкий, хотя читать и понимать могу и на этих языках».
 В конце весны 2011 года М. Поплавская приняла участие в гастролях Метрополитен-опера в Японии. Она заполнила вакансию, неожиданно возникшую из-за отказа ряда ведущих солистов, и в частности, Анны Нетребко, посетить радиационно опасные районы образовавшиеся после аварии на Фукусиме.

Примечания

Ссылки 
 Оперные арии разных лет в исполнении М. Поплавской // Сайт Youtube.com 

Выпускники музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова
Певцы и певицы России
Лауреаты конкурса исполнителей русского романса «Романсиада»